Сіях-Кат (перс. سياه كت‎) — село в Ірані, в дегестані Лісар, в бахші Карґан-Руд, шагрестані Талеш остану Ґілян. 
 Сіях-Ґальвандан (перс. سياه گلوندان‎) — село в Ірані, в дегестані Лякан, в Центральному бахші, шагрестані Решт остану Ґілян. 
 Сіях-Хулак (перс. سياه خولك‎) — село в Ірані, в дегестані Сомам, в бахші Ранкух, шагрестані Амлаш остану Ґілян. 
 Сіях-Суфіян (перс. سياه صوفيان‎) — село в Ірані, в дегестані Белесбене, в бахші Кучесфаган, шагрестані Решт остану Ґілян.